SPAN (, анализ риска стандартного портфеля) — система анализа портфельных рисков по фьючерсным и опционным инструментам, методика расчёта минимальных требований к размеру гарантийного обеспечения (депозитной маржи) для рассматриваемого портфеля. Впервые была внедрена в 1988 году на Чикагской товарной бирже, со временем стала неофициальным стандартом этой сферы.

SPAN® является зарегистрированной торговой маркой Чикагской товарной биржи ().

См. также 
 Фьючерс
 Опцион
 Маржинальная торговля

Примечания 

Деривативы